Полакантус (, буквально с греч.: много шипов) — род четвероногих растительноядных панцирных динозавров семейства Nodosauridae, живших в раннем меловом периоде на территории современной Великобритании. В роду выделяли много видов, но в настоящее время действительным считается только один — Polacanthus foxii.

История изучения 
Окаменелости полакантуса были обнаружены палеонтологом Вильямом Фоксом на юго-западном побережье осторова Уайт, Великобритания в 1865 году. Поначалу Фокс хотел, чтобы имя динозавру дал его друг, поэт Альфред Теннисон, но предложенное им название — Euacanthus Vectianus — было отвергнуто. В том же году Фокс на лекции Британской ассоциации содействия науке сообщил о находке и позволил, чтобы Ричард Оуэн дал ящеру имя Polacanthus foxii, обойдя таким образом условное правило о том, что автор имени не имеет право давать его в честь себя. Текст лекции был более или менее повторён им в анонимной статье газеты Illustrated London News, что привело к некоторому замешательству в научной среде, так как не было соответствующих официальных публикаций от Оуэна в 1985. Из-за этого некоторые утверждали, что Томас Хаксли являлся автором имени, другие настаивали на авторстве Фокса, Оуэна, или даже анонима. Само название динозавра образовано от греческих слов πολύς, («много») и ἄκανθα («шип»).

Голотип BMNH R175 был обнаружен в формации Уэссекс (:en:Wessex Formation), в отложении, датирующемся барремом, и представляет собой неполный скелет, включающий в себя спинные и хвостовые позвонки, крестец, большую часть таза, фрагменты левой задней ноги, правое бедро, ребра, окостеневшие сухожилия, тазовый щит, двадцать два шипа и мелкие кости. Скелет был изучен геологом Джоном Халке (:en:John Hulke), пока ещё находился в собственности Фокса. Халке опубликовал первое детальное описание находки, отметив, что состояние скелета ухудшилось за долгое время, а кожная броня практически полностью развалилась. В тот же год Фокс умер, а его коллекция, в том числе и скелет полакантуса, были переданы в лондонский музей естественной истории. Там он был восстановлен препаратором Калебом Бэрлоу, который аккуратно соединил все фрагменты скелета при помощи канадского бальзама, чем немало удивил Джона Халке.

Особенности строения 
Полакантус был четвероногим птицетазовым панцирным динозавром. Его многие важные анатомические особенности, например строение черепа, не ясны из-за недостатка ископаемых останков. Голова была скорее всего похожа по форме на таковую у других панцирных динозавров, таких как анкилозавр или гастония, но точно это определить нельзя, поскольку известны лишь останки задней части тела ящера. Длина полакантуса предположительно составляла около 5 метров в длину. Его задние конечности были относительно длинными — бедро голотипа составляло более полуметра в длину. В 2014 году были отмечены две возможно уникальные черты строения: низ позвоночного канала глубоко прорезан бороздкой с V-образным поперечным профилем; хвостовые шипы имеют узкие промежутки и треугольные основания при виде сбоку.

Классификация 
Кладограмма от 2012 года, показывающая положение полакантуса среди прочих динозавров семейства Nodosauridae:

Примечания 

Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы
Фоссилии, описанные в 1865 году
Нодозавриды
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном